Семиха́тки — топоним на Украине:

 Семихатки — бывшее село, Запорожская область, Акимовский район.
 Семихатки — посёлок, Одесская область, Березовский район.

См. также 
 Семихатка — село, Херсонская область, Генический район.